Gabathuler ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Gabathuler (* 1961), Schweizer Autorin
 Erwin Gabathuler (1933–2016), britischer Physiker
 Johann Jakob Gabathuler (1883–1958), Schweizer Ingenieur-Agronom, Landwirt und Politiker
 Philip Gabathuler (* 1982), Schweizer Beachvolleyballspieler
 Ulrich Gabathuler († 2014), Schweizer Mediziner
 Walter Gabathuler (* 1954), Schweizer Springreiter